Albert De Smaele peut faire référence à :

 Albert De Smaele, ministre belge ;

 Albert De Smaele, propriétaire et administrateur du groupe De Standaard.